Коло́дкино — посёлок в Нижегородской области России. Входит в состав административно-территориальное образования сельсовет Бабино городского округа Город Дзержинск.

География 
Посёлок находится в 10 км от города Дзержинск.

История 
В «Списке населенных мест» Нижегородской губернии по данным за 1859 год значится как казённая деревня при реке Оке Чернорецкой волости Балахнинского уезда в 54 верстах от уездного города Балахна. В деревне насчитывалось 69 дворов и проживало 310 человек (135 мужчин и 175 женщин).

Культура  
Близ посёлка каждый год проходит Всероссийский межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Братина».

Улицы  
 улица Зелёный Ров
 улица Новая 
 улица Огородная
 улица Осипенко 
 улица Революции 
 улица Юбилейная

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Дзержинск